Bengu steht für:
 einen Ort in Niger, siehe Bengou
 Sibusiso Bengu (* 1934), südafrikanischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Bengü